Drewnowski (forma żeńska: Drewnowska, liczba mnoga: Drewnowscy) – polskie nazwisko.

Na początku lat 90. XX wieku nosiło je w Polsce 1289 pełnoletnich osób. Najwięcej w dawnym woj. warszawskim (257 osób), łomżyńskim (187 osób) i białostockim (169 osób).

Ludzie o nazwisku Drewnowski:
 Ignacy Drewnowski – dowódca w powstaniu styczniowym
 Ignacy Drewnowski (1846–1920) – powstaniec styczniowy, urzędnik, przemysłowiec
 Jacek Drewnowski (ur. 1974) – tłumacz i redaktor
 Jan Drewnowski:
 Jan Drewnowski (1896–1978) – polski filozof
 Jan Drewnowski (1908–2000) – polski ekonomista
 Jerzy Drewnowski (ur. 1941) – historyk idei, filozof i etyk
 Kazimierz Drewnowski (1881–1952) – inżynier i wykładowca, rektor Politechniki Warszawskiej
 Marek Drewnowski (ur. 1946) – pianista i dyrygent
 Tadeusz Drewnowski (1926–2018) – dziennikarz, literaturoznawca i krytyk literacki

Bibliografia 
 

Polskie nazwiska